Raffaello Borghini (1537-1588) : dramaturge, poète et critique d'art italien
 Maria Selvaggia Borghini (1656-1731) : poétesse italienne
 Paolo Longo Borghini (1980- ) : coureur cycliste italien
 Elisa Longo Borghini (1991- ) : coureuse cycliste italienne

Patronyme italien